Суперкубок Албании 2010 () — 17-й розыгрыш Суперкубка Албании, в котором встречались чемпион страны сезона 2009/10 тиранское «Динамо» и обладатель Кубка Албании 2009/10 «Беса». Встреча состоялась 16 августа 2010 года в Дурресе, на стадионе Нико Дована.

Матч

Ссылки 
 Суперкубок Албании 2010 на сайте footballdatabase.eu

2010
Матчи ФК «Беса»
Матчи ФК «Динамо» Тирана
Албания
Спорт в Албании в 2010 году
События 16 августа
Август 2010 года
Дуррес